Blaze puede referirse a:

 Blaze, novela escrita por Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman.
 Blaze, el sexto álbum de estudio de Lagwagon.
 Blaze, personaje de Mortal Kombat.
 Blaze Bayley, cantante inglés de la banda del mismo nombre.
 Blaze Bayley (banda), banda de heavy metal británica.
 Blaze the Cat, personaje de Sonic the Hedgehog.
 Just Blaze, productor musical estadounidense de Hip-Hop.
 Matt Blaze, investigador en las áreas de sistemas seguros, criptografía y gestión confiable.
 Blaze of Glory, segundo disco oficial de Jon Bon Jovi como solista.
 Clandestine Blaze, banda de black metal.
 Brianna Blaze, actriz porno estadounidense.
 Chaud Blaze, personaje ficticio de la saga de videojuegos Megaman Battle Network y de la serie de manga y anime Megaman NT Warrior.
 Johnny Blaze, personaje de Marvel Comics.
 Blaze, canal de televisión británico propiedad de A&E y Sky.
 Blaze, canal de televisión español operado por A&E Networks y AMC Networks International Southern Europe.
  Blaze, banda de thrash metal ecuatoriana.
 Blaze and the Monster Machines, serie infantil animada de la cadena Nickelodeon.
 Blaze y Satanus, personajes de DC Comics.